Цзимо́ () — район городского подчинения города субпровинциального значения Циндао провинции Шаньдун (КНР).

История 
Город Цзимо существовал ещё в эпоху Враджующих Царств, однако он находился на месте современной деревни Чжумаоцунь городского уезда Пинду. Когда царство Цинь завоевало все прочие и создало первую в истории Китая централизованную империю, то был создан уезд Цзимо (即墨县). При империи Северная Ци в 557 году он был расформирован.

При империи Суй в 596 году город Цзимо был перенесён на 40 км на юго-восток, и был вновь образован уезд Цзимо, занявший юго-восточную часть прежнего уезда Цзимо, а также земли трёх прилегавших к нему уездов.

В 1938 году эти места были захвачены японцами. В 1939 году марионеточные власти включили уезд Цзимо в состав Циндао. Однако японцы контролировали в Китае лишь основные пункты, поэтому в 1941 году были возрождены гоминьдановские структуры управления уездом, разместившиеся в Лайяне.

В сентябре 1942 года в деревне Тицянь, что в северо-западной части уезда Цзимо, китайскими коммунистами было образовано подконтрольное им Антияпонское демократическое правительство уезда. В августе 1943 года для удобства управления они разделили уезд по Циндао-Яньтайской железной дороге: территория к западу от неё сохранила название Цзимо, а территория к востоку была выделена в отдельный уезд Цзидун (即东县). В апреле 1944 года уезд Цзидун был присоединён к уезду Цзимо, но в июле 1945 образован вновь.

В 1950 году был создан Специальный район Цзяочжоу (胶州专区), и оба уезда вошли в его состав. В феврале 1956 года этот специальный район был расформирован; уезд Цзидун был вновь присоединён к уезду Цзимо, который вошёл в состав Специального района Лайян (莱阳专区). В 1958 году он был передан под юрисдикцию Циндао, но в 1961 году возвращён в состав Специального района Лайян, к тому времени переименованного в Округ Яньтай (烟台地区). В ноябре 1978 года уезд был вновь передан под юрисдикцию Циндао.

В июле 1989 году уезд Цзимо был преобразован в городской уезд.

Постановлением Госсовета КНР от 18 июля 2017 года (вступило в силу с 30 октября 2017) городской уезд Цзимо был преобразован в район городского подчинения.

Административное деление 
Район делится на 5 уличных комитетов и 18 посёлков.

Ссылки 
 

Районы Циндао